Konstytucja czasowa – ustawa zasadnicza, której okres obowiązywania jest ograniczony. Do konstytucji czasowych zalicza się m.in. dawne konstytucje Sudanu oraz Jemeńskiej Republiki Arabskiej.

Pojęcie stosowane jest również w odniesieniu do uchwał Sejmu dawnej Rzeczypospolitej, których czas obowiązywania - w odróżnieniu od konstytucji wieczystych - był z góry określony.

Przypisy 

Czasowa